Серяков — русская фамилия.

Известные носители 
 Серяков, Владимир Ефимович (1934—2016) — советский партийный, советский и российский государственный деятель, председатель Совета Министров Тувинской АССР (1984—1990).
 Серяков, Дмитрий Николаевич (род. 1995) — российский пловец в ластах.
 Серяков, Лаврентий Авксентьевич (1824—1881) — русский художник-гравёр.
 Серяков, Пётр Прохорович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Серяков, Яков Памфилович (1818 — не ранее 1869) — российский скульптор-самоучка, резчик портретов из слоновой кости.

См. также 
 Серяково